Бабье — топоним:

Белоруссия 
 Бабье — озеро в Поставском районе Витебской области

Россия 
 Бабье — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Бабье — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Бабье — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Бабье — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Бабье — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Бабье — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Бабье — до 1966 года название деревни Широкая в Лихославльском районе Тверской области.

 Бабье — озеро в Онежском районе Архангельской области.
 Бабье — озеро в Приморском районе Архангельской области.
 Бабье — озеро в Воронежской области.
 Бабье — озеро в Мурманской области.
 Бабье — озеро в Шумихинском районе Курганской области.

Украина 
 Бабье — до 1954 года название села Квитневое в Рожищенском районе Волынской области.

Казахстан 
 Бабье — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.

См. также 
 Большое Бабье
 Малое Бабье
 Бабье лето
 Бабье царство